Женская национальная сборная Азербайджана по волейболу — представляет Азербайджан на международных соревнованиях по волейболу. Управляется Федерацией волейбола Азербайджана. Впервые была собрана в 1993 году. Высшее достижение — 4-е место на чемпионате Европы (2005, 2017).

Достижения

Чемпионаты мира 
 1994 — 9-е место
 2006 — 13-е место
 2014 — 15-е место
Состав: Джейран Алиева, Ксения Коваленко, Анастасия Гурбанова, Оксана Пархоменко, Одина Байрамова, Айшан Абдулазимова, Елена Пархоменко, Натаван Гасымова, Яна Матиашовска-Агаева, Катерина Жидкова, Оксана Киселёва, Полина Рагимова
2018 — 15-е место

Чемпионаты Европы 
 2005 — 4-е место
Состав: Илаха Агаева, Натаван Гасымова, Алла Гасанова, Инесса Коркмаз, Валерия Коротенко, Ксения Коваленко, Наталья Мамедова, Оксана Мамедьярова, Оксана Пархоменко, Елена Пархоменко, Елена Шабовта, Ирина Симинягина
 2007 — 12-е место
 2009 — 12-е место
 2011 — 9-е место
 2013 — 15-е место
 2015 — 14-е место
2017 — 4-е место
2019 — 10-е место
2021 — 24-е место

Гран-при 
 2006 — 10-е место

Евролига 
 2014 — 4-е место
2016 — победитель
2018 — 5-е место
2019 — 10-е место
2021 — 11-е место

Кубок Бориса Ельцина 
 2003 — 3-е место
 2004 — 3-е место
 2005 — 4-е место
 2006 — 5-е место
 2007 — 6-е место
 2009 — 6-е место

Турниры Spring Cup 
 1994 — 1-е место
 1997 — 2-е место
 1998 — 2-е место
 2002 — 2-е место
 2004 — 1-е место
 2007 — 2-е место

Текущий состав команды 

Состав сборной на чемпионат мира 2014 года

Главный тренер — Фаиг Гараев

См. также 
 Спорт в Азербайджане
 Волейбол в Азербайджане
 Федерация волейбола Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 Федерация волейбола Азербайджана

Сборная Азербайджана по волейболу